Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1946 го́да () — 2-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1946
Футбол в СССР в 1946 году
1946 год в Латвии